Bork ou Borke peut faire référence à :

 , un manufacturier européen.

Personnalités 

  (1967- ), musicien allemand,
 , scénariste et producteur américain,
  (1940- ), joueur américain de baseball,
  (1942- ), footballeur américain,
 Max Bork (1899–1973), militaire de la Seconde Guerre mondiale,
 Robert Bork (1927–2012), juriste américain.

Personnage fictif 
 , personnage de DC Comics.

Lieux 

 , village turc.